Ле́рка:
 Лерка — устаревшее название плашки (резьбонарезного инструмента);
 Лерка — фамильярная форма имени Валерия;
 «Лерка» — повесть Владислава Петровича Крапивина, 1968 год.

См. также 
 Лёрке, Оскар — один из крупнейших немецкоязычных поэтов XX века, прозаик, литературный критик.